Narodo (, ) est une île située au large de la côte de la province du Jeolla du Sud, du district de Goheung, en Corée du Sud.

Centre spatial 
Elle abrite le centre spatial Naro.

Île en Corée du Sud
Île de la mer de Chine orientale
Jeolla du Sud